Flachsmann als Erzieher steht für:

 Flachsmann als Erzieher (Komödie), Bühnenkomödie (1901) von Otto Ernst
 Flachsmann als Erzieher (1921), deutscher Stummfilm von Willy Achsel
 Flachsmann als Erzieher (1930), deutscher Spielfilm von Carl Heinz Wolff
 Flachsmann als Erzieher (1968), deutscher Fernsehfilm von Rolf von Sydow